Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der österreichischen Fußball-Bundesliga 2020/21.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal dieses Amt innehatten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind österreichische bzw. Doppelstaatsbürger, die für österreichische Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–12 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 13 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Europa-League-Playoff,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Europa-League-Playoff,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Europa-League-Playoff,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Europa-League-Playoff,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Europa-League-Playoff,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21 ohne Europa-League-Playoff,
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

FC Red Bull Salzburg 
Trainer: 
Kapitän: Andreas Ulmer (1–4, 7, 9, 11, 13, 15–18, 20–30, 32),  (5, 8, 19, 31), Zlatko Junuzović (6, 12, 14), Cican Stankovic (10)

SK Rapid Wien 
Trainer: Dietmar Kühbauer
Kapitän: Dejan Ljubičić (1–7, 13–14, 18–31), Maximilian Hofmann (8–9, 12, 32),  (10, 15–17), Mario Sonnleitner (11)

Wolfsberger AC 
Trainer: Ferdinand Feldhofer (1–19), Roman Stary (ab 20)
Kapitän: Michael Liendl (1–14, 16, 20–32), Christopher Wernitznig (15), Alexander Kofler (17–19)

LASK 
Trainer: Dominik Thalhammer
Kapitän: Gernot Trauner (1–3, 5–18, 20–29, 31–32), Christian Ramsebner (4),  (19, 30)

TSV Hartberg 
Trainer: Markus Schopp
Kapitän: René Swete (1–31), Michael Huber (32)

SK Sturm Graz 
Trainer: Christian Ilzer
Kapitän: Stefan Hierländer (1–28, 30–32),  (29)

FK Austria Wien 
Trainer: Peter Stöger
Kapitän: Michael Madl (1, 3), Alexander Grünwald (2, 5–8, 11, 14, 32), Markus Suttner (4, 9–10, 12–13, 15, 30–31), Patrick Pentz (16–29)

SCR Altach 
Trainer:  (1–18), Damir Canadi (ab 19)
Kapitän: Martin Kobras (1, 7–13, 18–23, 28–31),  (2–3), Philipp Netzer (4–6, 14–17, 24–27), Emanuel Schreiner (32)

SKN St. Pölten 
Trainer: Robert Ibertsberger (1–23), Georg Zellhofer (24–28), Gerald Baumgartner (ab 29)
Kapitän: Christoph Riegler (1, 3–31),  (2), Daniel Drescher (32)

FC Admira Wacker Mödling 
Trainer:  (1),  (2),  (3–27), Klaus Schmidt (ab 28)
Kapitän: Andreas Leitner (1–32)

WSG Tirol 
Trainer: Thomas Silberberger
Kapitän:  (1–25, 29–31), Benjamin Pranter (26–28, 32)

SV Ried 
Trainer: Gerald Baumgartner (1–11), Gerhard Schweitzer (12), Miron Muslic (13–22), Andreas Heraf (ab 23)
Kapitän: Thomas Reifeltshammer (1–22, 24–25, 28, 30, 32), Marcel Ziegl (23, 27, 29), Samuel Şahin-Radlinger (26), Markus Lackner (31)

Anmerkungen 

2020/21
Bundesliga 2020/21
Bundesliga 2020/21
Kaderliste